Cas instrumental, en gramàtica
 Conjunt instrumental, en música
 Música instrumental, en música